«Поклонение младенцу Христу» — картина-тондо итальянского художника эпохи Возрождения Филиппино Липпи из собрания Государственного Эрмитажа.

На картине изображён младенец Христос, лежащий на прозрачном покрывале, расстелённом на траве; возле него Мадонна и поклоняющиеся ангелы. Вокруг каменная скамья с балюстрадой, на перилах горшки с цветами. На фоновом пейзаже стоят отдельные деревья, слева на дальнем плане силуэт города, справа — скалы и холмы. По мнению Т. К. Кустодиевой действие происходит в Раю, пределы которого ограничены балюстрадой.

Ранняя история картины неизвестна, около 1822—1824 годов она была куплена в Ареццо генерал-лейтенантом князем В. С. Трубецким, который по окончании Наполеоновских войн совершал путешествие по Европе. Затем он подарил её сенатору тайному советнику Д. М. Мордвинову. После смерти Мордвинова, последовавшей в 1848 году, картина по завещанию перешла в собственность А. Муравьёва, у которого в 1859 году за 5000 франков купил П. С. Строганов. Сам Строганов скончался в 1911 году и часть своей коллекции книг, картин и скульптуры завещал Эрмитажу, в том числе и «Поклонение Младенцу Христу». Наследниками П. С. Строганова картина была передана в Эрмитаж в следующем году . Выставляется в здании Большого (Старого) Эрмитажа в зале 213.

Картина была написана темперой на доске. В 1831 году её на круглый медный лист диаметром 53 см перевёл эрмитажный реставратор А. Митрохин. Ранняя история картины неизвестна. При покупке Строгановым она значилась как произведение неизвестного художника и была атрибутирована Липпи самим П. С. Строгановым. Его коллекцию в 1862 году осмотрел Г. Ф. Вааген и согласился с этим мнением, что нашло отражение как в книге Ваагена о российских художественных коллекциях, так и в каталоге собрания Строганова. Сам Вааген назвал картину самой красивой вещью великого мастера, которую он когда-либо видел.

Однако не все поддержали авторство Липпи. Э. К. Липгарт в своём рукописном каталоге Эрмитажного собрания живописи, хранящемся в архиве Государственного Эрмитажа, отметил, что А. Вентури в качестве автора тондо назвал Амико ди Сандро. Л. Вентури и К. Б. Нельсон указывали имя .  провёл параллели между эрмитажной картиной и тондо Боттичини «Поклонение Младенцу» из Уффици, но отметил что работа из Эрмитажа является не копией, а скорее вольной вариацией сюжета из Уффици. Но в Уффици есть гораздо более близкая работа Липпи на тот же сюжет, датируемая около 1485 года. Также очень близкая работа Липпи есть и в Национальной галерее искусства в Вашингтоне, написанная около 1475—1480 годов. По аналогии с картиной из Вашингтона эрмитажное тондо также датируется около 1480 года.

Российский искусствовед Т. К. Кустодиева анализируя картину отмечала:

В тондо отразились наиболее характерные черты творчества Филиппино Липпи: утончённость, грация, безукоризненное владение линией, интерес к перспективе. На первом плане, на лугу, обнесённом балюстрадой, мадонна поклоняется Иисусу. Замкнутое пространство, в котором они находятся, символизирует непорочность Марии. <…> Она — небесная владычица, и ангелы сопровождают Её, как слуги королеву, поддерживая край плаща, словно пажи, несущие шлейф. Широко простирается пейзаж, построенный по принципу чередующихся кулис, что характерно для флорентийской живописи XV в.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины Филиппино Липпи
Изображения Девы Марии
Картины из собрания Строгановых
Иисус Христос в живописи
Ангелы в изобразительном искусстве